Numa Lavanchy, né le  à Morges, en Suisse, est un footballeur suisse, qui évolue au poste de défenseur au sein du FC Sion.

Biographie

Carrière en club

Team Vaud (2009-2013) 
Numa joue fait ses débuts avec la réserve du FC Lausanne-Sport, Team Vaud, le , contre le FC La Tour/Le Pâquier (victoire 5-2 à domicile).

FC Lausanne-Sport (2010-2016) 
Il joue son premier match avec le FC Lausanne-Sport, le , contre le FC Biel-Bienne, en Challenge League 2009-2010 (match nul 2-2 au Stadion Gurzelen).

Le , il joue son premier match de Super League avec le FC Lausanne-Sport contre le BSC Young Boys (défaite 3-1 au Stade olympique de la Pontaise).

FC Le Mont (2015)

Grasshopper Zurich (2016-2018) 
Le , il rejoint Grasshopper (GC) pour trois saisons.

Le , alors que GC se déplace à Thoune pour y affronter le FC Thoune en Super League, Numa Lavanchy est nommé capitaine.

FC Lugano (2018-2022) 

En février 2019, il signe un contrat au FC Lugano jusqu'en juin 2021, il y portera le n°16.

Il prolonge son contrat jusqu'en juin 2022.

Il remporte en 2022 la coupe de suisse, la 1ère depuis 1993.

FC Sion (depuis 2022) 
Il signe un contrat au FC Sion pour les trois prochaines saisons.

Carrière en sélection 
En 2010, il participe avec les moins de 17 ans au Championnat d'Europe des moins de 17 ans 2010.

Palmarès 
FC Lugano (1)

 Vainqueur de la Coupe de Suisse en

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

Footballeur suisse
Sportif vaudois
Joueur du Yverdon-Sport FC
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du FC Le Mont-sur-Lausanne
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Lugano
Joueur du FC Sion
Naissance en août 1993
Naissance à Morges